Якибчук (Якібчук) — українське прізвище.

Відомі носії 
 Якібчук Мирослав Ілліч (. 1968) — український політик, громадський діяч, лідер профспілкового руху.
 Якибчук Тетяна Михайлівна (. 1968) — українська і російська паралімпійська легкоатлетка.
 Якібчук Юрій Олексійович — учасник антитерористичної операції, кавалер ордена «За мужність» III ступеня

Примітки